een gemeente in Slowakije:
 Pucov (Slowakije)
 een gemeente in Tsjechië:
 Pucov (okres Třebíč)